Ken Aplin ist der Name folgender Personen:

* Ken Aplin (Schiedsrichter) (1918–2004), australischer Australian-Football-Schiedsrichter und Kommentator
 Ken Aplin (Zoologe) (1958–2019), australischer Zoologe